Ваља Кришулуј има више значења:

 Ваља Кришулуј (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Ваља Кришулуј (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Општина Ваља Кришулуј (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији